Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди мужчин 1995 года прошёл в Минске с  31 марта по 12 апреля.

Турнирная таблица

Примечания 

Спортивные соревнования в Минске
1995 год в шашках
1995
Апрель 1995 года
Март 1995 года
Спорт в Белоруссии в 1995 году